Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Meye“ beginnt.

Meye 



 Méyé, Axel (* 1995), gabunischer Fußballspieler
 Meye, Kurt, deutscher Fußballspieler
 Méyé, Roguy (* 1986), gabunischer Fußballspieler